«Назидательные новеллы» () — двенадцать небольших произведений, написанных Мигелем де Сервантесом между 1590 и 1612 годами и напечатанные отдельным сборником в Мадриде в 1613 году.

Новеллы носят поучительный характер (отсюда и название «назидательные»).

Обычно их подразделяют на две группы: идеализированного и реалистического характеров.
Первые были самыми популярными новеллами в то время. К ним относят следующие новеллы: «», «», «», «», «». Новеллы реалистического характера рассказывают о реальных людях и реальном мире, нередко с умышленным порицанием. К ним относят новеллы: «», «», «Цыганочка», «» (которая непосредственно перетекает в «»), «». Тем не менее, чёткого подразделения нет.

Новеллы «Безрассудно-любопытный» и «Пленник» включены Сервантесом в первую часть «Дон Кихота». Там же упоминается рукопись «Риконете и Кортадильо», обнаруженная одним из героев.

Существует также приписываемая Сервантесу новелла «».

В честь героини новеллы «Цыганочка» назван астероид (529) Прециоза, открытый в 1904 году немецким астрономом Максом Вольфом.

Список новелл 
 Цыганочка

Издания на русском языке

Исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новеллы на испанском языке
Литературные произведения Испании
Сборники рассказов
Мигель де Сервантес
Книги 1613 года